Szymki peut désigner en Pologne :
 Szymki, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Szymki, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie